Apostoleanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Elena Alexandra Apostoleanu, cunoscută ca Inna, (n. 1986), cântăreață română
 Gheorghe Apostoleanu (1832-1895), magistrat și politician român

Nume de familie românești